Il doppio del torneo di tennis ATP Itaparica 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Jorge Lozano e Diego Pérez 6–2, 6–2,

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Ken Flach /  Tomáš Šmíd (semifinali)

 Jorge Lozano /  Diego Pérez (finale)
 Hans Gildemeister /  Cássio Motta (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Itaparica 1987